Vévodkyně ze Šlesvicka-Holštýnska byly manželky vládců Šlesvicka-Holštýnska a samostatných zemí Šlesvicka a Holštýnska, před tím Šlesvického a Holštýnského vévodství. Následující seznam je seznam manželek jarlů a vévodů, kteří vládli nad Šlesvickem, respektive Jižním Jutskem (dánsky: Sønderjylland).

Hraběnky manželky ze Šlesvicka (Jižního Jutska)

Vévodkyně manželky ze Šlesvicka (Jižního Jutska)

Vévodkyně manželka ze Šlesvicka-Holštýnska

Vévodkyně manželka ze Šlesvicka a Holštýnska v Gottorpu, 1544–1713

Vévodkyně manželka ze Šlesvicka a Holštýnska v Sønderborku, 1544–1668

Titulární vévodkyně

Odkazy

Poznámky

Související články 

 Seznam dánských královen
 Seznam holštýnsko-oldenburských vévodkyní
 Seznam manželek panovníků Finska
 Seznam norských královen
 Seznam oldenburských hraběnek, vévodkyní a velkovévodkyní
 Seznam šlesvických vévodů
 Seznam švédských královen
 Seznam vládců Šlesvicka-Holštýnska

 Hraběnky a vévodkyně
Dánské historické seznamy